Vincent "Vince" Lia (Shepparton, 18 de Março de 1985) é um jogador de futebol australiano que defende o Wellington Phoenix FC.

Lia, Vince
Futebolistas do Melbourne Victory Football Club
Futebolistas do Wellington Phoenix Football Club